The Young Doctors (film), een film van Phil Karlson
The Young Doctors (reeks), een Australische dramaserie